HeroQuest (a veces escrito bajo la forma Hero Quest) es una marca registrada (trademark en inglés) que Greg Stafford registró en Estados Unidos durante la primera mitad de los años 80. Stafford la reservaba para la publicación de un juego de rol pero por no ocuparse de ella acabó por perder los derechos de la dicha marca, que fue recuperada por la editorial Games Workshop. Es por esta razón que la marca HeroQuest ha sido atribuida a diferentes juegos (de tablero, de rol o de videojuego) antes de volver de nuevo a la propiedad de Stafford y de su actual editorial, Issaries, Inc.

Los juegos titulados HeroQuest, han sido hasta ahora los siguientes:
 HeroQuest, un juego de tablero editado conjuntamente por Milton Bradley y Games Workshop entre 1989 y 1991.
 HeroQuest, un videojuego editado por Gremlin Graphics en 1991, adaptado a partir del juego de tablero.
 Hero's Quest: So You Want to Be a Hero, un videojuego editado por Sierra Entertainment en 1989 ; muy pronto durante su comercialización el juego fue rebautizado en Quest for Glory, por un problema de homonimia con el juego de tablero.
 HeroQuest, un juego de rol creado por Greg Stafford y editado por Issaries, Inc. en 2003 (al no editarse de nuevo el juego de tablero, Greg Stafford recuperó la marca HeroQuest para cuenta de su editorial Issaries, Inc.).

Referencias 

Juegos temáticos